Поздяк:
 Поздяк (озеро) — озеро на административной границе Приморского района и городского округа «Северодвинск» Архангельской области
 Поздяк (река) — река в Приморском районе Архангельской области